Asche zu Asche steht für:

 Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, liturgische Formel, siehe Kirchliche Bestattung #Am Grab
 Asche zu Asche (Lied), Lied von Rammstein (1995)
 Asche zu Asche, Lied von Der W (2008), siehe Schneller, höher, Weidner #Asche zu Asche
 Asche zu Asche, Film aus der Fernsehreihe SOKO Stuttgart (2011), siehe SOKO Stuttgart/Episodenliste
 Pumpkinhead: Asche zu Asche, Film von Jake West (2006)
 Friesland: Asche zu Asche, deutscher Fernsehfilm von Sven Nagel (2019)
 Red Rising – Asche zu Asche, Roman von Pierce Brown, siehe Red Rising#Asche zu Asche